Fabiana (botânica)
Fabiana Murer - Saltadores com vara do Brasil
Fabiana Beltrame - Remadora

Desambiguações de antropônimos